Вероника Паповна Орехова (1929—2017) — советский и российский художник-керамист, специалист в области декоративно-прикладного искусства. Почётный член РАХ (2016). Член СХ СССР (1960) и МСХ (1963).  Заслуженный художник Российской Федерации (1997). Народный художник Российской Федерации (2006).

Биография 
Родилась 28 августа 1929 года в городе Тула.

С 1945 по 1963 годы обучалась в Московском высшем художественно-промышленном училище.

С 1958 года В. П. Орехова участник московских, всероссийских, всесоюзных и международных выставок декоративно-прикладного искусства по керамике проводившихся в — Польше, Германии, Венгрии и Австрии, где В. П. Орехова в 1959 году была удостоена — первой премии и золотой медали. В. П. Орехова  была так же участником международных биеннале керамики в Италии, Чехословакии и Франции, где в 1976 году была награждена Специальным дипломом и премией. 

В 1972, 1982 и 1993 годах В. П. Орехова была участницей персональных выставок в городе Москва.  Четырежды — в 1969, 1997, 1999 и 2005 годах награждалась — дипломами Союза художников РСФСР, Союза художников России и Московского союза художников.

Основные художественные работы В. П. Ореховой по керамике это такие работы как:  «Россия», «Мифы», «Старый и Новый Завет», «Космос», «Авиация», «Эллада», «Джипси», декоративная вазы — «Серафимы» и «Созвездие Пегаса» (хранятся в музее-заповеднике «Царицыно»), композиция ваз — «Венок павшим» и «Венок победителям». Художественные произведения В. П. Ореховой представлены в — Государственном историко-архитектурном, художественном и ландшафтном музее-заповеднике «Царицыно», Музее-усадьбе «Кусково», Государственной Третьяковской галерее и Государственном Русском музее, а так же в зарубежных и частных коллекциях.

С 1960 года В. П. Орехова была избрана — членом Союза художников СССР, в 1963 году — членом Московского союза художников.

9 июля 1992 года «за цикл работ в керамике "Моя Россия"» В. П. Ореховой была присуждена Премия Правительства Москвы в области литературы и искусства.

В 1997 году Указом Президента Российской Федерации В. П. Ореховой было присвоено почётное звание — Заслуженный художник Российской Федерации, в 2006 году — Народный художник Российской Федерации. 

15 марта 2016 года В. П. Ореховой было присвоено почётное звание — Почётный член Российской академии художеств. 

Умерла 21 ноября 2017 года в Москве. Прах захоронен в колумбарии на Донском кладбище.

Награды

Звания 
 Народный художник Российской Федерации (2006) 
 Заслуженный художник Российской Федерации (1997)

Другие награды 
 Почётная грамота и Диплом Совета Министров РСФСР (1967, 1968)
 Премия Правительства Москвы в области литературы и искусства (1993)
 Золотая медаль СХР (2012)

Примечания

Литература 
 Выставка произведений художника Вероники Ореховой : каталог / Московская орг. Союза художников РСФСР. - Москва : Московская орг. Союза художников РСФСР, 1972 г. — 14 с.
 Декоративно-прикладное искусство: альбом / Фотогр.: Н. Егоров, В. Громов ; Сост. и авт. вступ. статьи М. А. Тихомирова ; Юбилейная выставка "Сов. Россия". - Ленинград : Художник РСФСР, 1970 с. — 184 с.

Художники по алфавиту
Художники СССР
Художники России
Выпускники МГХПА имени С. Г. Строганова
Члены Союза художников СССР
Члены Союза художников России
Члены Московского Союза художников
Почётные члены РАХ
Похороненные на Донском кладбище